Couvains puede referirse a: 

 Couvains, comuna francesa en Orne.
 Couvains, comuna francesa en Mancha.